Varaždinska televizija
 Vinkovačka televizija
 VTV, regionalna televizijska postaja australske države Viktorija
 Vietnam Television / VTV (engl.), vijetnamska državna televizija 
 Venezolana de Televisión, venezuelska državna televizija